Aulus Corneli Cos (cònsol 428 aC), cònsol el 428 aC 
 Aulus Corneli Cos (cònsol 413 aC), cònsol el 413 aC 
 Aulus Corneli Cos (dictador), dictador romà el 385 aC 
 Aulus Corneli Cos (tribú), tribú amb potestat consolar el 369 aC i 367 aC
 Aulus Corneli Cos Arvina, dictador romà el 320 aC i dues vegades cònsol al 343 i al 322 aC